Liste Swadesh de 207 mots en français et en castillan (espagnol), accompagnée d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste 
Symboles utilisés : Pour garder une prononciation lisible, un certain nombre de consonnes généralement dentales en castillan sont représentées par le symbole de la consonne alvéolaire correspondante, sans le diacritique de dentalisation :  au lieu de ,  au lieu de ,  au lieu de ,  au lieu de .

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Prononciation 
La prononciation indiquée est celle pratiquée en Espagne. Son but est de représenter la prononciation la plus généralement considérée comme correcte, souvent reflétée par les grands médias nationaux. Selon les locuteurs et les régions, la prononciation réellement pratiquée peut varier de façon plus ou moins importante. La prononciation pratiquée dans les pays d'expression espagnole d'Amérique latine, et plus particulièrement d'Amérique du Sud, est souvent différente de celle présentée dans le tableau.

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire de poche français-espagnol / espagnol-français, Hachette & Vox, Paris 2005 - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Histoire de la langue espagnole

Liens externes 
  Dictionnaires d'espagnol (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wikcionario (Wiktionnaire espagnol)

castillan
Swadesh
Langue espagnole